Army Men — це серія відеоігор, розроблених компаніями 3DO і Global Star Software. В основі сюжету — конфлікт між чотирма видами іграшкових солдатиків, що відрізняються за кольором: зелений, коричневий, синій і сірий. Червоні і Помаранчеві, а також, в набагато меншій мірі, Чорні, також беруть участь у сюжеті. У грі Army Men: Toys in Space були введені додаткові види: Галактична армія і Прибульці.

Ігри серії

Посилання 

Відеоігрові франшизи